Avondale Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

* Avondale Historic District (Alexander City, Alabama), NRHP-ID: 05000837
 Avondale Historic District (Jacksonville, Florida), NRHP-ID: 89000494